Charal bezeichnet die folgenden geographischen Objekte:

 Charal (Pando), Ortschaft im Departamento Pando, Bolivien
 Charal (Kerala), Ortschaft im Bundesstaat Kerala, Indien
 Charal (Tuwa), Nebenfluss des Großen Jenissei in der Republik Tuwa, Russland